IF acrònim d'immunofluorescència
 If..., pel·lícula britànica dirigida per Lindsay Anderson, estrenada el 1968
 If (Pink Floyd), segona cançó de l'àlbum Atom Heart Mother del grup britànic de rock progressiu Pink Floyd